Tréand ist der Familienname folgender Personen:

 Emma Tréand (* 2003), französische nordische Kombiniererin
 Geoffrey Tréand (* 1986), französischer Fußballspieler